

Geografia
 Canada
 Colonsay – comune del Saskatchewan

 Regno Unito
 Colonsay – isola dell'arcipelago delle Ebridi Interne